Караосманоглу — многозначное понятие:

Носители фамилии 
 Караосманоглу, Атилла (1932—2013) — турецкий экономист и государственный деятель..
 Караосманоглу, Якуб Кадри (1889—1975) — турецкий писатель, политический деятель.